Henri Garcet (1815-1871), mathématicien français ;
 Paul Garcet (1901-1945), cofondateur de la Jeunesse ouvrière chrétienne ;
 Robert Garcet (1912-2001), tailleur de pierre belge.